Topličica je lahko:
 Topličica, Budinščina (Hrvaška)
 Topličica, Novi Marof (Hrvaška)